Het seizoen 2012/13 van de Franse Ligue 1 was het 75e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie die van start ging op 12 augustus 2012 en eindigde op 26 mei 2013. Titelverdediger was Montpellier HSC.

Aan de competitie namen 20 clubs deel, naast de 17 hoogst geëindigde clubs in het seizoen 2011/12 de drie gepromoveerde clubs ES Troyes AC (terug na vijf seizoenen afwezigheid), SC Bastia (terug na zeven seizoenen afwezigheid) en Stade Reims (terug na 33 seizoenen afwezigheid op het hoogste niveau).

De gedegradeerde clubs van het vorige seizoen waren AJ Auxerre (voor het eerst na 32 seizoenen op het hoogste niveau), SM Caen (na twee seizoenen) en Dijon FCO (na een seizoen).

Paris Saint-Germain werd voor de derde keer in de historie kampioen van Frankrijk.

Teams

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 2012/13 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Het betreft hier Nederlanders die minuten hebben gemaakt in het seizoen 2012/13 in de Ligue 1.

Paris Saint-Germain

Bijgaand een overzicht van de spelers van Paris Saint-Germain, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Carlo Ancelotti voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Zie ook
Coupe de la Ligue 2012/13
Coupe de France 2012/13

Competitievoetbal 2012/13
Frans voetbalseizoen